Ланцея — рід рослин, здогадно родини Фримові чи Ранникові
 Ланцея — давньоримський спис
 «Ланцея» — назва української копії радянського гранатомета (безвідкотної гармати) СПГ-9 «Спис».